Krasnodarski (Oktiabrski), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasnodarski (Kalínino), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia